Политбюро ЦК КПК, избранное в ноябре 2002 года на первом пленуме ЦК КПК 16-го созыва, избранного XVI съездом КПК, полномочное до следующего XVII съезда КПК, прошедшего в октябре 2007 года.

Члены Политбюро 16-го созыва в порядке возрастания количества черт в иероглифе фамилии, жирным шрифтом выделены избранные в состав следующего 17-го созыва, подчёркнуты члены (с курсивом — кандидаты в члены) предыдущего 15-го созыва:
 (Годы жизни, партийные и прочие основные должности указаны на время полномочий данного созыва Политбюро.)
  Ван Лэцюань (1944 г. р.), глава парткома Синьцзян-Уйгурского АР (1994—2010), член ЦК 15 созыва (кандидат 14 созыва)
  Ван Чжаого (1941 г. р.), председатель ВФП (с декабря 2002) и  зампред ПК ВСНП (2003—2013), член ЦК с 12 созыва
  Хуэй Лянъюй ( хуэец, 1944 г. р.), вице-премьер Госсовета КНР (2003—2013, до 2008 года четвёртый по рангу), член ЦК 15 созыва (кандидат 14 созыва)
  Лю Ци (1942 г. р.), глава Пекинского горкома КПК (2002—2012), член ЦК 15 созыва (кандидат 14 созыва)
  Лю Юньшань (1947 г. р.),  секретарь ЦК, заведующий Отделом пропаганды ЦК (2002—2012), член ЦК 15 созыва (кандидат 12 и 14 созывов)
 Ли Чанчунь (1944 г. р.), председатель Центральной комиссии КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры (2002—2013), член Политбюро 15 созыва, член ЦК с 13 созыва (кандидат 12 созыва)
  У И (жен., 1938 г. р.), вице-премьер Госсовета КНР (2003—2008, второй по рангусо смертью Хуан Цзюя в 2007 году — и. о. 1-го) и одновременно министр здравоохранения КНР (2003—2005), кандидат в члены Политбюро 15 созыва, член ЦК 14 созыва (кандидат 13 созыва)
  У Банго (1941 г. р.), председатель ПК ВСНП (2003—2013), член Политбюро 14-15 созывов, секретарь ЦК 14 созываИзбран на 4-м пленуме ЦК, кандидат в члены ЦК 12-13 созывов
 У Гуаньчжэн (1938 г. р.), секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (2002—2007), член Политбюро 15 созыва, член ЦК с 13 созыва (кандидат 12 созыва)
  Чжан Личан (1939 г. р.), глава Тяньцзиньского горкома КПК (1997—2008), член ЦК с 14 созыва (кандидат с 12 созыва)
  Чжан Дэцзян (1946 г. р.), глава парткома пров. Гуандун (2002—2007), член ЦК с 15 созыва (кандидат 14 созыва)
  Чэнь Лянъюй (1946 г. р.), глава Шанхайского горкома КПК (2002—2006), кандидат в члены ЦК 15 созыва (исключён в 2006 году)
 Ло Гань (1935 г. р.), секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК (1998—2007), член ЦК с 13 созыва (кандидат 12 созыва)
   Чжоу Юнкан (1942 г. р.), секретарь ЦК, министр общественной безопасности КНР (2002—2007), член Госсовета КНР (2003—2008), член ЦК 15 созыва (кандидат 14 созыва)
 Ху Цзиньтао (1942 г. р.), генеральный секретарь ЦК КПК (2002—2012) и председатель КНР (2003—2013), председатель ЦВС (2004/5-2012/13,  зампред с 2002/3), член Посткома Политбюро с 14 созыва,  секретарь ЦК 14-15 созывов, член ЦК с 12 созыва (первоначально кандидат)
  Юй Чжэншэн (1945 г. р.), глава парткома пров. Хубэй (2001—2007), член ЦК 15 созыва (кандидат 14 созыва)
  Хэ Гоцян (1943 г. р.), секретарь ЦК, заведующий Организационным отделом ЦК (2002—2007), член ЦК 15 созыва (кандидат с 12 созыва)
 Цзя Цинлинь (1940 г. р.), председатель ВК НПКСК (2003—2013), член Политбюро 15 созыва, член ЦК 14 созыва
  Го Босюн (1942 г. р.), зампред ЦВС (2002/3-2012/13), член ЦК 15 созыва
  Хуан Цзюй (1938-), 1-й вице-премьер Госсовета КНР (2003—2007), член Политбюро с 14 созываIV пленум, член ЦК 14 созыва (кандидат 13 созыва)
   Цао Ганчуань (1935 г. р.), зампред ЦВС (2002/3—2007/8), министр обороны КНР (2003—2008), член ЦК 15 созыва
  Цзэн Цинхун (1939 г. р.), секретарь ЦК 15-16 созывов (в 16 созыве — 1-й по перечислению), заместитель председателя КНР (2003—2008), кандидат в члены Политбюро 15 созыва
  Цзэн Пэйянь (1938 г. р.), 3-й по рангу вице-премьер Госсовета (2003—2008), член ЦК 15 созыва (кандидат с 14 созыва)
  Вэнь Цзябао (1942 г. р.), Премьер Госсовета КНР (2003—2013), член Политбюро 15 созыва (кандидат в члены 14 созыва), член ЦК 13 созыва
 Кандидат в члены Политбюро:  Ван Ган (1942 г. р.), секретарь ЦК, начальник Канцелярии ЦК КПК (1999—2007), кандидат в члены ЦК 15 созыва

Из 24 членов и одного кандидата в члены:
 Десятеро входили в состав предыдущего 15-го созыва Политбюро (двое из них — кандидатами в члены).
 16 будут переизбраны в состав следующего 17-го созыва (в их числе один — из кандидатов в члены), что для пятерых из них станет более чем вторым сроком: третьим — для Ли Чанчуня, У Банго, Цзя Цинлиня, третьим членства и четвёртым в составе (кандидат в члены Политбюро 14 созыва) — для Вэнь Цзябао, и для Ху Цзиньтао — четвёртым подряд в Посткоме Политбюро.
 Для четверых новоизбранных членов 16 созыва пребывание в Политбюро ограничилось одним сроком (Чжан Личан, Чэнь Лянъюй, Цао Ганчуань, Цзэн Пэйянь), при этом за исключением Чэнь Лянъюя остальные трое заведомо не могли претендовать на переизбрание по причине возрастных ограничений.
 Всего по причине возрастных ограничений на переизбрание в дальнейшем из членов Политбюро 16 созыва не могли претендовать восьмеро. Таким образом из состава 16-го созыва все, кому возраст позволял быть переизбранными в следующий созыв — за исключением исключённого Чэнь Лянъюя — были переизбраны, в том числе Ван Ган из кандидатов — в члены.
 Один из членов — Чэнь Лянъюй в 2006 году — был исключён, один — Хуан Цзюй в 2007 году — умер в должности.
 Единственная женщина — У И (член), единственный представитель этнического меньшинства (не хань) — хуэец Хуэй Лянъюй (член).

В состав Посткома Политбюро 16-го созыва вошли избранный затем же генсеком ЦК КПК и в 2003 году председателем КНР Ху Цзиньтао (также утверждённый 1-м зампредом в Военсовете КПК и в 2003 году — в ЦВС КНР), избранные в 2003 году председателем ПК ВСНП — У Банго, премьер-министром — Вэнь Цзябао, председателем НПКСК — Цзя Цинлинь, зампредом КНР — Цзэн Цинхун, первым вице-премьером — Хуан Цзюй.
Остальными тремя членами Посткома явились секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины У Гуаньчжэн, председатель Центральной комиссию КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ли Чанчунь, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК Ло Гань.

Из семи секретарей ЦК 16 созыва четверо явились членами Политбюро (из них один членом его Посткома) и один — кандидатом в члены: член Посткома Политбюро Цзэн Цинхун, заведующий Отделом пропаганды ЦК Лю Юньшань, назначенный позже также министром общественной безопасности Чжоу Юнкан, заворготделом ЦК Хэ Гоцян и кандидат в члены Политбюро — начальник Канцелярии ЦК Ван Ган.

Региональные партийные комитеты в Политбюро представили партийные лидеры: Синьцзян-Уйгурского автономного района (Ван Лэцюань), провинций Гуандун (Чжан Дэцзян) и Хубэй (Юй Чжэншэн), горкомов Пекина (Лю Ци), Тяньцзиня (Чжан Личан), Шанхая (Чэнь Лянъюй).
Госсовет в Политбюро представили назначенные в 2003 году премьер-министр и все четыре его заместителя, один из которых (У И) также была назначена одновременно министром здравоохранения, (при этом — как уже отмечено выше — премьер-министр и его первый заместитель избрались членами Посткома Политбюро), в Политбюро также вошли назначенные в 2003 году министром общественной безопасности Чжоу Юнкан и министром обороны Цао Ганчуань.
НОАК в Политбюро представили утверждённые оставшимися двумя зампредами Военсовета КПК (и в 2003 году — ЦВС КНР) генерал-полковники Го Босюн и Цао Ганчуань — последний, как уже упомянуто выше, назначенный в 2003 году министром обороны.

Избранный членом Политбюро Ван Чжаого станет председателем ВФП и в 2003 году также 1-м по перечислению зампредом ПК ВСНП.
С данного созыва начали избираться членами Политбюро занимающие должности глав парткома Синьцзян-Уйгурского АР и Тяньцзиньского горкома КПК (кратковременно находился в Политбюро ЦК КПК 14-го созыва). Не являлся ранее и позже этого созыва членом Политбюро глава парткома пров. Хубэй. Не попадали начиная с этого созыва в Политбюро главы парткома пров. Шаньдун.

Старейшими по возрасту региональными партийными лидерами к 16 съезду являлись Хуан Цзюй (Шанхай) и У Гуаньчжэн (пров. Шаньдун), которым исполнилось по 64 года, оба они оказались избранными в Постком Политбюро.

Никто из Политбюро 16-го созыва не входил в состав ЦК КПК ранее 12 созыва. Девятеро входили в состав ЦК 12 созыва: члены Ван Чжаого и Ху Цзиньтао (первоначально кандидат), кандидаты в члены Лю Юньшань, Ли Чанчунь, У Банго, У Гуаньчжэн, Чжан Личан, Ло Гань, Хэ Гоцян.

Примечания

Ссылки 
 Коммюнике первого Пленума ЦК КПК 16-го созыва 
 ЦК КПК 16-го созыва: персоналии